Op het toernooi van Wimbledon in 2003 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 juni tot en met 6 juli 2003.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Jelena Lichovtseva en Mahesh Bhupathi hadden dit jaar niet als team ingeschreven. Lichovtseva speelde samen met Bob Bryan – zij waren als derde geplaatst en kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Bhupathi en zijn partner Paola Suárez waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de derde ronde.

De als vijfde geplaatste Martina Navrátilová en Leander Paes wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Anastasia Rodionova en Andy Ram in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel, na het Australian Open, eerder in hetzelfde jaar.
 Het was Martina Navrátilová's twintigste Wimbledontitel. Daarmee evenaarde zij het record van Billie Jean King (6 enkelspel, 10 vrouwendubbelspel en 4 gemengd dubbelspel). Navrátilová won 9 titels in het enkelspel, 7 in het vrouwendubbelspel en 4 in het gemengd dubbelspel.

De Belgische Els Callens speelde samen met Robbie Koenig uit Zuid-Afrika – zij werden in de derde ronde verslagen door het vierde reekshoofd, Koeznetsova/Woodbridge.

Er waren twee Nederlandse deelnemers. Caroline Vis en de Argentijn Gastón Etlis bereikten de tweede ronde. Kristie Boogert en Tom Vanhoudt (België) sneuvelden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2003